Le SMY Hohenzollern est le nom de plusieurs yachts ayant appartenu aux empereurs d'Allemagne entre 1878 et 1918, baptisés d'après le nom de leur maison.

SMY Hohenzollern I 
Le premier Hohenzollern a été construit entre 1876 et 1878 par la Norddeutschen Schiffbau AG à Kiel. L'intérieur a été dessiné par l'architecte Heinrich Moldenschardt. Le navire mesurait  de long,  de large et  de profondeur. Il est rebaptisé Kaiseradler en 1892 et mis au rebut en 1912.

SMY Hohenzollern II 

Ce fut le symbole de la volonté impériale d'apparaitre comme une grande puissance maritime. Ce deuxième Hohenzollern avait été construit par la compagnie AG Vulcan Stettin. Il mesurait  de long,  de largeur et  de profondeur. Ce fut un yacht impérial de 1893 à , sauf lorsque le navire fut en chantier pour changer de moteurs de  à . Le Kaiser l'inaugura en  de Swinemünde à Kiel. Guillaume II naviguait surtout à son bord pour ses croisières d'été du Nordlandfahrt en Norvège.

Il se rendit à l'été 1893 à Glücksburg, à l'île de Gotland et en visite chez le roi de Suède, Oscar II, à Tullgarn. Ensuite le Kaiser navigua en août jusqu'à Cowes. À la fin de septembre le Kaiser Guillaume se rendit auprès du roi de Suède à Göteborg et ils naviguèrent tous les deux de Karlskrona à Neufahrwasser.

Après la Semaine de Kiel de 1894, Guillaume II vogua vers la Norvège, jusqu'à Trondheim, et visita de nombreux fjords. Il retourna à Cowes à la fin août. L'empereur revint en septembre à bord afin de recevoir l'archiduc Stéphane d'Autriche pour passer la revue d'automne de la flotte à Swinemünde et ensuite dans la baie de Dantzig.

Le yacht inaugure le canal de Kiel en 1895, puis voyage en été en Suède et en Angleterre, l'année suivante en Italie et en Suède. Il est à Molde, à Kronstadt et en Suède en 1897. En 1898, il accompagne le Kaiser aux îles Lofoten, en Italie, en pèlerinage en Terre sainte et en Palestine, et au retour à Pola en Istrie. L'été 1899 le fait naviguer à Drontheim, Bergen et en Angleterre. Il retourne en 1900 à Drontheim et en Angleterre et il est équipé de la TSF. Le Kaiser se rend à bord du SMY Hohenzollern II fin janvier en Angleterre pour les funérailles de la reine Victoria, grand-mère de Guillaume II, qui ont lieu le .

Le navire appareille le  pour New York, où il arrive le . Plus de six mille visiteurs s'y rendent chaque jour pour le visiter. Le Kaiser n'y était pas, mais son frère, le prince Henri (arrivé par le SS Kronprinz Wilhelm) l'utilise pour recevoir des hôtes de marque, pour son séjour new-yorkais. Le voyage du retour a lieu du 11 au . Ensuite le Kaiser voyage à son bord vers Drontheim, la Russie et la Grande-Bretagne. L'année suivante il est au Danemark et à Drontheim. L'empereur fait une longue croisière en Méditerranée en 1904, puis en été à Drontheim. L'année suivante, le navire voyage encore en Méditerranée, et l'été au Danemark, en Suède, à Göteborg, puis au large de Björkö, où a lieu l'entrevue secrète avec Nicolas II.

Le navire est ensuite en chantier, jusqu'en , et voyage cette année-là au cap Nord, au Danemark, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. L'année suivante, le SMY Hohenzollern II navigue jusqu'à Pola et à Corfou. En 1909, il voyage en Méditerranée, en Suède et en Norvège ; puis, en 1910, en Grande-Bretagne, en Suède et en Norvège ; et en 1911 en Italie, à Corfou, en Grande-Bretagne et au Danemark. Il voyage en 1912 en Méditerranée, visite les ports de la mer Baltique et se rend au Danemark. En 1913, il est au Danemark et en Norvège. Au printemps 1914, le SMY Hohenzollern fait une croisière en Italie et en Grèce. 

Le Kaiser passa en tout l'équivalent de plus de quatre années de navigation sur ce navire. À la fin de son histoire, le Hohenzollern II participa aux régates de la Semaine de Kiel en , et le  l'empereur offrit un banquet à son bord pour les officiers de la marine anglaise, dont les navires participaient aux régates. Ce fut le dernier banquet officiel à son bord. Après l'attentat de Sarajevo, trois jours plus tard, le Kaiser décide à la fin de juillet de démarrer sa croisière habituelle nordique, jusqu'à Balholmen, mais le navire retourne à Kiel, le , à cause de l'imminence de la guerre. Le navire est mis à quai à Kiel le 30 et désappareillé. Son dernier commandant était le capitaine (Kapitän zur See) Johannes von Karpf. Il devint propriété d'État sous la république de Weimar à la fin de 1918, mis au rebut en 1920 et démantelé en 1923 à Wilhelmshaven.

Commandants 

 Volkmar von Arnim, -
 , -
 Volkmar von Arnim, mars-
 Baron , -
 Baron , -
 Baron , -
 Comte Friedrich von Baudissin, -
 , -
 Friedrich von Ingenohl, -
 En chantier de  à 
 Friedrich von Ingenohl, -
 Comte ,  - 
 Johannes von Karpf, -

SMY Hohenzollern III 
Le SMY Hohenzollern III a été lancé à Stettin en , mais n'a jamais été terminé à cause de la guerre. Il a été mis à la casse en 1919 et détruit en 1923 à Kiel.

Bateaux de course impériaux 

Le Kaiser Guillaume acquiert le Thistle en 1891 et le baptise le Meteor. Ce nom est utilisé pour d'autres bateaux de course de l'empereur par la suite. Son rival principal était le Germania de la .

Notes

Liens externes 

Yacht de chef d'État
Nom de bateau
Bateau lancé en 1878
Bateau allemand
Navire construit à Kiel
Navire démoli en 1912